Kędzierzyn (Groot-Polen) een dorp in het woiwodschap Groot-Polen
 Kędzierzyn-Koźle een stad in het woiwodschap Opole
 Kędzierzyn (Kandrzin) een voormalige plaats en thans een stadsdeel van Kędzierzyn-Koźle
 Kędzierzyn (West-Pommeren) in de Poolse gemeente Sianów in het woiwodschap West-Pommeren.